Noorderkwartier (Holland), deel van de huidige Nederlandse provincie Noord-Holland
 Admiraliteit van het Noorderkwartier
 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (1919-1993)
 Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier (1993-2003)
 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (2003)
 Noorderkwartier (Leiden), wijk in de Nederlandse stad Leiden
 Noorderkwartier (Almelo), wijk in de Nederlandse stad Almelo